Bei den World Games 2017 wurden vom 28. bis 30. Juli 2017 insgesamt zwei Wettbewerb im Kanupolo durchgeführt.

Wettbewerbe und Zeitplan

Ergebnisse

Damen

Vorrunde

Resultate

Finalrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Endplatzierung

Herren

Vorrunde

Resultate

Finalrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Endplatzierung

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse auf The World Games 2017

Kanupolo
2017
Sportveranstaltung in Breslau
Kanusport (Polen)